Флаг Лу́хского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 ноября 2011 года и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7339.

Описание 
«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, с изображением жёлтой приставной лестницы из герба Лухского городского поселения, наклонённой к свободному краю».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба Лухского городского поселения созданного на основе исторического герба города Лух (Луга) Костромского наместничества, Высочайше утверждённого а. Описание исторического герба гласит: .

Лух имеет многовековую историю — первое упоминание о нём датируется 1404 годом. Получение статуса уездного города Костромского наместничества в конце XVIII века стало для Луха важной вехой развития и именно в это время, в ходе административно-территориальных реформ Екатерины Великой, город получил свой герб.

Использование на флаге современного Лухского городского поселения композиции исторического герба показывает бережное отношение жителей к своему прошлому, культуре, сохранение традиций.

Лестница — традиционный символ движения вперед, достижения целей, развития.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта, энергии.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Примечания